Отуља може бити:

 Горња Отуља, насељено мјесто града Врања, Република Србија
 Доња Отуља, насељено мјесто града Врања, Република Србија